Die EFL Championship 2019/20 war die 16. Spielzeit der englischen EFL Championship und zugleich die 28. Saison der höchsten Spielklasse der English Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Die Saison begann am 2. August 2019 mit der Partie Luton Town gegen den FC Middlesbrough und sollte ursprünglich am 25. Mai 2020 mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs enden; aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Spielbetrieb im März unterbrochen und erst am 20. Juni wieder aufgenommen, die reguläre Runde endete am 22. Juni, das Finale der Aufstieg-Play-offs fand nun am 4. August 2020 statt.

Teams 
Insgesamt spielen 24 Teams in der zweiten englischen Liga, darunter 18 aus der Saison 2018/19. Als Aufsteiger aus der EFL League One 2018/19 kamen Luton Town, der FC Barnsley und Charlton Athletic dazu. Die drei Absteiger aus der Premier League 2018/19 komplettierten das Teilnehmerfeld: Cardiff City, der FC Fulham und Huddersfield Town. Nicht mehr vertreten sind Norwich City, Sheffield United und Aston Villa als Aufsteiger in die Premier League 2019/20 sowie Rotherham United, Bolton Wanderers und Ipswich Town als Absteiger in die EFL League One 2019/20.

Tabelle

Torschützenliste

Play-off-Spiele 
Die Play-off-Spiele werden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Das Finale war auf den 25. Mai 2020 terminiert, wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie verlegt. Die Halbfinal-Hinspiele fanden am 26. und 27. Juli, während die Rückspiele am 29. und 30. Juli ausgetragen wurden. Das Finale soll am 4. August 2020 im Wembley-Stadion in London stattfinden. Der Sieger steigt in die Premier League auf.
1 Sieg nach Verlängerung

Auszeichnungen während der Saison

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (englisch)
 Ergebnisse und Tabellen auf weltfussball.de
 England 2019-20 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2019/20
Fußballsaison 2019/20